John Kemeny ist der Name folgender Personen:

* John Kemeny (Produzent) (1925–2012), US-amerikanischer Filmproduzent 
 John G. Kemeny (1926–1992), ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker